Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Parteiensystem 
Nach der Wahl 1996 waren die Mandate wie folgt auf die Parteien verteilt:

Führung 
Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist ex officio Senatsvorsitzender und Vorsitzender aller Sitzungen. Trotzdem nimmt der Vizepräsident selten an den Sitzungen teil, daher wählen die Senatoren einen Präsident pro tempore (meist der dienstälteste Senator der Mehrheitspartei) als Stellvertreter des Präsidenten des Senats. Aber auch dieser reicht seine Pflichten meist an Juniorsenatoren weiter, da das Amt mit vergleichsweise wenig Autorität ausgestattet ist.

Führung der Mehrheitspartei

Führung der Minderheitspartei

Liste der Senatsmitglieder

Siehe auch 

 105. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 

 A Chronological Listing of U.S. Senators, PDF-Format, ca. 333 kB, US-Senat

Vereinigte Staaten, Senat #105